Херико има више значења:

 Херико (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Херико (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико, Порвенир (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херико (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Херико, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Херико (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику